Егозово:

 Егозово — посёлок при станции в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, входит в Горняцкое сельское поселение.
 Егозово — поселок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, входит в Демьяновское сельское поселение.